Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Upper Austria Ladies Linz 2019 des Damentennis. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 6. und 7. Oktober 2019 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2019
2019